Ciboule peut désigner :
 La ciboule, (ou ciboule commune ou cive) (Allium fistulosum) une plante herbacée
 La ciboule de Chine (Allium tuberosum), une autre plante herbacée
× La ciboule vivace : soit Allium lusitanicum, soit Allium x cornutum

× La ciboule de Saint Jacques : soit Allium lusitanicum, soit Allium x cornutum
 La Ciboule, une rivière française
 Robert Ciboule (vers 1403-1458), clerc séculier et théologien.